1995 gab es wie 1993 und 1994 keine deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest im Rahmen einer eigenen Fernsehsendung. Der MDR suchte den deutschen Beitrag erneut intern aus. Die Wahl fiel auf das Produzenten- und Musikerehepaar Glen & Cheyenne Stone, die als Stone & Stone im Sommer 1993 mit I Wish You Were Here einen Top-40-Erfolg in Deutschland hatten. Der Titel Verliebt in Dich war von den Interpreten selbst komponiert und produziert worden und auch der erste Titel des religiösen Paares in deutscher Sprache.

Anders als in den beiden Vorjahren, als die deutschen Vertreter Münchener Freiheit und Mekado in den MDR-Unterhaltungssendungen Meine Show und Die Goldene Eins auftraten, wurde der deutsche Beitrag den Fernsehzuschauern vor dem internationalen Wettbewerb nicht vorgestellt.

Stone & Stone traten beim Eurovision Song Contest 1995 als Dritte von 23 Teilnehmern auf. Sie erhielten lediglich einen Punkt aus Malta und belegten damit den letzten Platz.

Siehe auch 
 Liste der Musikwettbewerbe und Preise

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website des NDR zur Vorentscheidung 1995
 Archiv des EC Germany zum Vorentscheid 1995

1995
Musikwettbewerb 1995